Интерфере́нция:

 Интерференция (физика) — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга.
 Интерференция света — частный случай интерференции для видимой области электромагнитного спектра;
 Интерференция полей напряжений — в физике кристаллов; см. также Мартенситное превращение.

 Интерференция (лингвистика) — последствие влияния одного языка на другой.

 Интерференция (психология) — взаимоподавление одновременно осуществляющихся психических процессов; обусловлена ограниченным объёмом распределяемого внимания;

 Интерференция (биология)
Интерференция (ботаника) — вариант конкуренции; неблагоприятные взаимодействия, возникающие при наличии близких соседей того же или близких видов;
 Интерференция (зоология) — угнетение или уничтожение животных животными своего же вида (наблюдается, в частности, у мурен);
 Интерференция (генетика) — подавление кроссинговера на участках, непосредственно соседствующих с точками уже произошедшего обмена; на практике означает понижение частоты двойных кроссинговеров по сравнению с теоретическим значением;
Интерференция (биохимия) — вмешательство какого-либо фактора в работу биохимической системы, приводящее к нарушению процесса. Например, интерференция в биохимическом анализе.

 Интерференция скважин — взаимодействие работающих нефтяных, газовых или водяных скважин, пробурённых с поверхности на один продуктивный пласт или на разные, но гидродинамически связанные друг с другом пласты; законы интерференции скважин изучаются специальной наукой о фильтрации — подземной газогидродинамикой.